One More Time:

Музыка

Песни 
 «One More Time» — песня Daft Punk.
 «One More Time» — песня 1931 года.
 «One More Time» — песня Diesel.
 «One More Time» — песня HammerFall.
 «One More Time» — песня Джеймса ЛаБри.
 «One More Time» — песня Джо Джексона.
 «One More Time» — песня Лауры Паузини.
 «One More Time» — песня Real McCoy.
 «One More Time» — песня Twice.

Альбомы 
 One More Time — альбом One More Time.
 One More Time — альбом Real McCoy (1997)
 One More Time – Live in Utrecht 1992  — альбом группы Procol Harum (1999)
 One More Time: The MCA Recordings — альбом Келли Уиллис (2000)
 Basie One More Time — альбом оркестра Каунта Бейси (1959)

Музыкальные исполнители 
 One More Time — шведская поп-группа, принимавшая участие в «Евровидении-1996»

См. также 
 «…Baby One More Time»
 …Baby One More Time
 

